Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Villanueva de los Infantes (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid